Myriozoisis heatherae är en korallart som beskrevs av Philip Alderslade 1998. Myriozoisis heatherae ingår i släktet Myriozoisis och familjen Isididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
heatherae